

Persone 
 Albertine Zullo (1967) – illustratrice svizzera
 Ervigio Zullo, meglio noto come Gianni Zullo (1920-2005) – attore e cantante italiano
 Ignazio Zullo (1959) – politico italiano
 Marco Zullo (1978) – politico italiano
 Michael Zullo (1988) – calciatore australiano di origini italiane

Altro 
 Bivacco Federico Zullo – bivacco nel comune di Charvensod, Valle d'Aosta